Pszczółki (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Gdański
 Pszczółki (Ermland-Mazurië), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in het district Mrągowski
 Pszczółki (Łódź), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Bełchatowski
 Pszczółki (Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in het district Gdański